tch – codice ISO 639-3 della lingua turks ad caicos creole eglish